Variag este numele rus (Варяг) al varegilor și a fost folosit pentru:

 Numele a diverse nave de război

 Variag (navă din 1861), corvetă cu elice, clasa Bogatyr;
 Variag (navă din 1899), crucișător rus/sovietic, clasa I-a;
 Variag (navă din 1983), inițial „Червона Украина” (Cervona Ukraina), crucișător purtător de rachete, clasa Slawa;
 Liaoning (navă), Varjag inițial portavion sovietic, acum chinez;

 Film
 1946 Crucișătorul Variag, film sovietic în regia lui Viktor Eisîmont;